Mužská čtyřhra Croatia Open Umag 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže umažského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Martin Kližan a David Marrero, jehož členové nestartovali společně. Kližan se rozhodl turnaje nezúčastnit. Marrero se rozhodl obhajovat trofej ze Swedish Open.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Guillermo Durán a Andrés Molteni z Argentiny, který ve finále za 1.36 hodin zdolal chorvatskou bratrskou dvojici složenou z Tomislava a Marina Draganjových. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Durán i Molteni vybojovali třetí deblový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Ivan Dodig /  Franko Škugor (čtvrtfinále)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (vítězové)
  James Cerretani /  Max Schnur (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2017